Триссур:

 Триссур — город в Индии, в центральной части штата Керала.
 Триссур — округ в индийском штате Керала.